Удвяты — деревня в Усвятском районе Псковской области России. Входит в состав Усвятской волости.

География 
Расположена юго-восточном берегу Удвятского озера, в 9 км к востоку от райцентра Усвяты.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 136 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Усвятского района